(Avram) Noam Chomsky: lingüista, psicòleg i filòsof estatunidenc.
 Jerarquia de Chomsky: classificació jeràrquica de classes de gramàtiques formals que generen llenguatges formals, proposada per Noam Chomsky.
 Forma normal de Chomsky
 William Chomsky: lingüista, pare de Noam Chomsky.